Cantonul Chaource este un canton din arondismentul Troyes, departamentul Aube, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Avreuil || align="right" | 170 || align="right" | 10130 || align="right" | 10024
|-
| Balnot-la-Grange || align="right" | 155 || align="right" | 10210 || align="right" | 10028
|-
| Bernon || align="right" | 201 || align="right" | 10130 || align="right" | 10040
|-
| Chaource || align="right" | 1 104 || align="right" | 10210 || align="right" | 10080
|-
| Chaserey || align="right" | 48 || align="right" | 10210 || align="right" | 10087
|-
| Chesley || align="right" | 343 || align="right" | 10210 || align="right" | 10098
|-
| Coussegrey || align="right" | 175 || align="right" | 10210 || align="right" | 10112
|-
| Cussangy || align="right" | 199 || align="right" | 10210 || align="right" | 10120
|-
| Étourvy || align="right" | 217 || align="right" | 10210 || align="right" | 10143
|-
| Les Granges || align="right" | 78 || align="right" | 10210 || align="right" | 10168
|-
| Lagesse || align="right" | 187 || align="right" | 10210 || align="right" | 10185
|-
| Lantages || align="right" | 238 || align="right" | 10210 || align="right" | 10188
|-
| Lignières || align="right" | 227 || align="right" | 10130 || align="right" | 10196
|-
| La Loge-Pomblin || align="right" | 67 || align="right" | 10210 || align="right" | 10201
|-
| Les Loges-Margueron || align="right" | 212 || align="right" | 10210 || align="right" | 10202
|-
| Maisons-lès-Chaource || align="right" | 178 || align="right" | 10210 || align="right" | 10218
|-
| Metz-Robert || align="right" | 60 || align="right" | 10210 || align="right" | 10241
|-
| Pargues || align="right" | 120 || align="right" | 10210 || align="right" | 10278
|-
| Praslin || align="right" | 60 || align="right" | 10210 || align="right" | 10302
|-
| Prusy || align="right" | 106 || align="right" | 10210 || align="right" | 10309
|-
| Turgy || align="right" | 39 || align="right" | 10210 || align="right" | 10388
|-
| Vallières || align="right" | 134 || align="right" | 10210 || align="right" | 10394
|-
| Vanlay || align="right" | 313 || align="right" | 10210 || align="right" | 10395
|-
| Villiers-le-Bois || align="right" | 94 || align="right" | 10210 || align="right" | 10431
|-
| Vougrey || align="right" | 52 || align="right" | 10210 || align="right" | 10443
|}
 
 

Cantoane în Aube